Linea 13 – linea della metropolitana di Shanghai
Linea 13 – linea della metropolitana di Parigi